The great pretender (single), een nummer 1 hit van The Platters, onder andere gecoverd door Freddie Mercury
 The Freddie Mercury Album (in Amerika uitgegeven onder de naam The Great Pretender, met een afwijkende tracklist), een album van Freddie Mercury
 The Great Pretender (2018), Amerikaanse film uit 2018